Amrhein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Amrhein (1870–1945), deutscher Rugbyspieler
 Andreas Amrhein, geboren als Josef Georg Amrhein (1844–1927), Schweizer Benediktinermönch
 August Amrhein (1847–1934), katholischer Geistlicher Rat, Kirchen- und Heimatforscher
 Fabienne Amrhein (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Hermann Amrhein (1901–1980), deutscher Bildhauer und Lyriker
 Nikolaus Amrhein (* 1942), deutscher Biochemiker und Pflanzenwissenschaftler
 Patrick Amrhein (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Thomas Amrhein (* 1989), Schweizer Bobfahrer
 Valentin Amrhein (* 1971), deutscher Zoologe und Wissenschaftsjournalist

Siehe auch:
 Amrain
 Amrein
 Amrehn
 Amrhyn